Tethyshadros est un genre éteint de dinosaures herbivores ornithopodes, un membre basal de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Europe à la fin du Crétacé supérieur (Campanien supérieur à Maastrichtien inférieur), soit il y a environ  (millions d'années).

Douze spécimens, complets et très bien conservés ont été découverts en Italie. Ils proviennent des calcaires de la formation géologique liburnienne du Villagio del pescatore sur la commune de Duino-Aurisina de la province de Trieste dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne.

Son nom binominal est Tethyshadros insularis. L'espèce a été décrite par Fabio M. Dalla Vecchia en 2009.

Étymologie 
Le nom de genre Tethyshadros (« Hadrosaure de la Téthys » ) fait référence à l'océan Téthys (Néotéthys) qui couvrait encore une partie de l'Europe à la fin du Crétacé et qui entourait l'île de l'archipel européen sur laquelle il a vécu. Le nom spécifique insularis indique cette vie insulaire de l'animal.

Description 

Tethyshadros est un hadrosaure de taille assez modeste de  de longueur totale, d'une hauteur d'environ , pour une masse estimée à .

Le crâne est relativement long et muni d'un curieux bec avec de nombreuses pointes en avant, différentes de celles de tout autre ornithopode. Ses mains ne portent que trois doigts à la différence des hadrosaures qui généralement en possèdent quatre. Ils sont peu mobiles.
Les pattes postérieures sont très allongées et le tibia est plus long que le fémur. La queue est différente de celles des hadrosaures se terminant par une sorte de fouet. Les proportions de l'animal, associées à la réduction du nombre de doigts, ont été interprétées comme des adaptations à la bipédie.

Paléobiogéographie 
Sa taille modérée a été interprétée par son inventeur comme du nanisme insulaire lié à sa vie sur une île.
La morphologie de Tethyshadros indique que cet animal marchait principalement sur quatre pattes. Ses mains étaient structurées de manière à supporter le poids du corps et étaient si rigides qu'elles ne pouvaient pas être utilisées pour saisir de la nourriture. Cependant, ses longues pattes arrière prouvent que l'animal pouvait courir rapidement sur ses deux jambes.

Des groupes de Tethyshadros parcourait probablement l'île, dont la surface était comparable à celle de Cuba, en se nourrissant de plantes terrestres. Ils ont partagé leur habitat avec des tortues, de petits crocodiles (Acynodon adriaticus) et des dinosaures carnivores (connus seulement par leurs dents).

Classification 
Tethyshadros est un membre basal de la super-famille des Hadrosauroidea, un groupe dans lequel il occupe une des positions les plus évoluées, si ce n'est la plus évoluée.

L'analyse phylogénétique réalisée par Prieto-Márquez et ses collègues en 2016, confirme cette position et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hadrosauroidea
 Liste des genres de dinosaures

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauroidea
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2009